Zeller Berg oder Zellerberg steht für:

 Zeller Berg (Kufstein), Berg in Kufstein in Tirol
 Zeller Berg (Ruhpolding), Berg in der oberbayerischen Gemeinde Ruhpolding
 Zeller Berg, Ortsgebiet von Aue-Bad Schlema, siehe Zelle (Aue-Bad Schlema)
 Zellerberg, Ortsteil von Rieden (bei Kaufbeuren)